Heinrichshöfen ist ein deutscher Ortsname:
 Heinrichshöfen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Gromki (Kętrzyn), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Heinrichshöfen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Jędrychowo (Sorkwity), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen